Les  sont aux nombre de deux. Ces deux établissements sont placés dans le ressort de la cour d'appel de Bourges ainsi que du tribunal de grande instance (TGI) de Châteauroux et la juridiction compétente en matière administrative est le tribunal administratif de Limoges. Les établissements sont placés sous la direction interrégionale Centre-Est Dijon.

Maison centrale de Saint-Maur 

La maison centrale a été mise en service en 1975. Elle se présente sous la forme d'un pentagone régulier composé de quatre bâtiments réguliers, l'un administratif, les trois autres, rectangulaires et parallèles, constituant la zone de détention. La maison dispose d'une capacité d'accueil de 260 places.

Elle est située sur la commune de Saint-Maur et à environ  de Châteauroux.

Une maison centrale reçoit les condamnés les plus difficiles. Leur régime de détention est essentiellement axé sur la sécurité.

Les détenus les plus connus ayant ou étant encore incarcéré, à la maison centrale de Saint-Maur sont : Georges Ibrahim Abdallah, Ilich Ramírez Sánchez, Jean-Marc Rouillan, Jean-Claude Romand, Patrick Henry, François Besse et Marcel Barbeault.

Centre pénitentiaire de Châteauroux 

Le centre pénitentiaire, appelé aussi « centre pénitentiaire du Craquelin » a été mis en service en 1991. Il est situé à proximité du centre-ville de Châteauroux. Il comprend un centre de détention et une maison d'arrêt. Il dispose aussi d'un service médico-psychologique régional (SMPR). Le centre pénitentiaire dispose d'une capacité d'accueil de 366 places.

Le centre de détention 
La population pénale du centre de détention peut être issue de toute la France. Le centre de détention dispose d'une capacité d'accueil de 259 places.

La maison d'arrêt 
La population pénale de la maison d'arrêt est principalement originaire de l'Indre et des départements limitrophes. La maison d'arrêt dispose d'une capacité d'accueil de 96 places.

Le quartier de semi-liberté 
Le quartier de semi-liberté dispose d'une capacité d'accueil de 10 places.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Prison en France
 Département de l'Indre

Liens externes 
 La maison centrale de Saint-Maur sur le site du Ministère de la Justice
 Le centre pénitentiaire de Châteauroux sur le site du Ministère de la Justice

Indre
Indre (département)